Чемпионат Европы по кроссу 2003 года прошёл 14 декабря в Эдинбурге (Великобритания). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров. В соревнованиях приняли участие 305 атлетов из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 10,095 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 6,595 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,595 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,52 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 13 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2003 года
Спорт в Шотландии в 2003 году
кросс
Чемпионаты Европы в Шотландии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
События 14 декабря